Суперку́бок Киргизии по футбо́лу 2016 — пятый розыгрыш Суперкубка Киргизии, футбольного трофея, разыгрываемого между чемпионом и обладателем Кубка Киргизии предыдущего сезона. В данном розыгрыше встречались чемпион Киргизии 2015 года ошский «Алай» и обладатель Кубка страны 2015 года кантская «Абдыш-Ата».

Матч прошёл 5 марта 2016 года в Оше. Обладателем трофея впервые в истории стал клуб «Абдыш-Ата».

Соперники и стадион 
Впервые в истории турнира в нём встречались «Алай» и «Абдыш-Ата». Для обеих команд участие в матче Суперкубка стало вторым в истории — «Абдыш-Ата» принимала участие в турнире 2012 года, где в двухматчевом противостоянии уступила «Дордою», а «Алай» в игре 2014 года уступил тому же «Дордою». Розыгрыш 2016 года стал первым, в котором «Дордой» вообще не принял участия.

Игра проводилась на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева в Оше, вмещающем 12 тысяч зрителей.

Подробности

См. также 
 Суперкубок Киргизии по футболу
 Чемпионат Киргизии по футболу 2016
 Кубок Киргизии по футболу 2016

Примечания

Ссылки 
 «Абдыш-Ата» выиграл свой первый Суперкубок КР по футболу
 Суперкубок Кыргызстана по футболу рассудит Киемидин Пириев

Футбол в Азии в 2016 году
Спорт в Киргизии в 2016 году
Суперкубок Киргизии по футболу
Март 2016 года
События 5 марта
Спортивные соревнования в Оше
ФК «Абдыш-Ата»
Матчи ФК «Алай»
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016